Uncharted (computerspelserie), een reeks van computerspellen in de genres actie-avontuur- en derde persoonsschietspellen
Uncharted (film), een Amerikaanse actie-avonturenfilm uit 2022, geregisseerd door Ruben Fleischer gebaseerd op de computerspelserie
Uncharted (Kensington), een nummer van de Nederlandse band Kensington uit 2019